

Населені пункти та їхні частини

 Бжезьниця — гміна в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Бжезьниця — гміна в Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Бардо Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Бжезьниця Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Домбе Кросненського повіту Любуського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Радлув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Ястрове Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезьниця — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезьниця — частина села Менджехув у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Бжезьниця — частина села Бринек у гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Бжезьниця — частина села Нова Весь-Мала в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бжезьниця — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезьниця — осада в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Березниця

Примітки